Nicosiani – abitanti di Nicosia (Italia)
Nicosiani – abitanti di Nicosia